Rogel ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Rogel (* 1997),  uruguayischer Fußballspieler
 Bernard Rogel (* 1956), französischer Admiral
 Hans Rogel (* ~1520), deutscher Lehrer, Zeichner, Formschneider und Kupferstecher
 Hildegard Rogel (* 1937), deutsche Lehrerin und Politikerin (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Nakdimon Rogel (1925–2011), israelischer Journalist und Autor
 Roberto Rogel (* 1944), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Steven Rogel (* 1942), US-amerikanischer Manager, Chief Executive Officer von Weyerhaeuser

Siehe auch:
 Rogelj